Die Liste der Landräte in Nordrhein-Westfalen enthält alle Landräte der Kreise in Nordrhein-Westfalen und den Städteregionsrat der Städteregion Aachen.

Amtierende Landräte

Bemerkungen 
 Der aktuell (Stand 5. April 2021) jüngste Landrat ist Markus Ramers (* 1986) im Kreis Euskirchen.
 Erst seit 1999 ist das Amt des Landrates hauptamtlich, vorher war es ehrenamtlich.
 Im nordrhein-westfälischen Kabinett Kraft II, das von 2012 bis 2017 an der Regierung stand, wurde entschieden, dass eine Wahlperiode in Nordrhein-Westfalen fünf Jahre dauert. Vorher hatte das Kabinett Rüttgers, das von 2005 bis 2010 regierte, entschieden, die Zeit auf sechs Jahre auszuweiten.

Siehe auch 
 Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 2020
 Liste der deutschen Oberbürgermeister
 Liste der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen

Einzelnachweise 

!
Nordrhein-Westfalen